дочь Сомбрёйль, Мари-Мориль де Виро де (Marie-Maurille de Virot de Sombreuil; 1768—1823) — легендарная героиня Французской революции.
 сын Сомбрёйль, Станислас де Виро де (Stanislas de Virot de Sombreuil; 1768—1794) — военный и контрреволюционер, казнённый на гильотине.